Вале́рий Михайлович Ла́зэр (, род. 20 мая 1968, с. Минджир, Молдавская ССР, СССР) — министр экономики Молдовы (2005-2006, 2009-2014).

Биография 
Валериу Лазэр родился 20 мая 1968 года в селе Минджир Хынчештского района, Молдавской ССР. В 1992 году окончил факультет механизации и автоматизации Государственного аграрного университета Молдовы.

Начиная с 1994 года, Валерий Лазэр работает в министерстве экономики, исполняя следующие функции: специалист-координатор Национального агентства по продвижению иностранных инвестиций (1994), советник генерального директора Департамента внешних экономических связей (1994-1996), советник министра экономики (1996-1998), советник заместителя премьер-министра и министра экономики (1998-1999), первый заместитель Государственного министра (1999).

В 2004-2005 годах Валерий Лазэр занимает должность заместитель министра экономики. 19 апреля 2005 года был назначен на должность министра экономики Молдовы. 18 сентября 2006 года был отозван с должности.

В 2009 году Валерий Лазэр стал членом Демократической партии Молдовы, по списку которой был избран в парламент Молдовы. 25 сентября 2009 года был назначен на должность заместителя премьер-министра и министра экономики. 3 июля 2014 года был отозван с должности.

10 июля 2014 года был избран председателем Торгово-промышленной палаты Молдовы. В этот же день было принято решение уйти из Демократической партии, по причине того, что Торгово-промышленная палата Молдовы является неполитической организацией.

25 марта 2016 года Валерий Лазэр уходит с должности председателя Торгово-промышленной палаты Молдовы.

С 28 апреля 2016 года Валерий Лазэр возглавляет Институт мониторинга и оценки политики, программ и проектов, представляющих общественный интерес "Воздействие"

Примечания

Ссылки 
 Биография Валерия Лазэра

Министры экономики Молдавии